Када может обозначать:
 Кадар и када — исламские термины, обозначающие божественное предопределение.
 Када — термин исламского права, обозначающий исполнение обязательных религиозных предписаний после того, как закончилось отведённое для них время
 Када, Джозеф (род. 1987) — профессиональный игрок в покер.
 Када  — сладкая грузинская выпечка.

В географии 
 Када — село в Гульрипшском районе Абхазии.
  — деревня в Тибетском автономном районе Китая.
  — деревня в префектуре города Басар, область Кара, Того.

См. также 
 Када-Мосто